Apache Spark
 Spark (клієнт XMPP)

Див. також 
 SPARC